Clearfield kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Clearfield (Iowa)
Clearfield (Pennsylvania)
Clearfield (Utah)